Il doppio  dell'AEGON Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Wesley Moodie e Michail Južnyj sono i detentori del titolo, ma Južnyj ha scelto di giocare ad Halle. Moodie ha come compagno Dick Norman, ma i due sono stati eliminati ai quarti da Novak Đoković e Jonathan Elrich, poi vincitori del torneo.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinali)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (quarti di finale)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)

  Mardy Fish /  Mark Knowles (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (secondo turno)
  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Doppio
ATP World Tour 2010